Национальный чемпионат I 1943/1944 () — 41-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1943/1944
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1943 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1944 году